Власюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Власюк, Алексей Ефремович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Власюк, Марина (известна под фамилией Домашенко) — оперная певица, меццо-сопрано.
 Власюк, Пётр Антипович (1905—1980) — советский учёный, специалист по физиологии питания растений, агрохимии и почвоведению.